Ла-Ферте́-Боарне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 45 км на південь від Орлеана, 40 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 242 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 544,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Ферте-Боарне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ферте-Боарне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер